Копіївська сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Копіївська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район